Letnjaja (russisch ) ist der Name einer Vielzahl von Flüssen in Russland, darunter:
 Letnjaja (Berjosowka), Nebenfluss der Berjosowka
 Letnjaja (Jorsa), Nebenfluss der Jorsa
 Letnjaja (Untere Tunguska), Nebenfluss der Unteren Tunguska
 Letnjaja (Weißes Meer), Zufluss des Weißen Meeres
 Letnjaja (Wyg), Nebenfluss des Wyg